Яфе́т — син Ноя. Його братами були Хам та Сим. Від синів Ноя за Таблицею народів походять всі народи після потопу.

Родовід

Рід Яфета 

Від Яфета пішли європейські і частина азійських народів.
Сини Яфета, та їх нащадки:
 Ґомер — (кіммерійці, індоєвропейський народ): Ашкеназі (регійці, германці), Рифат (пафлагонці, кельти, італіки), Тогарма (тохари, фригійці, вірмени, грузини, народи Дагестану)
 Маґоґ — Скіфи
 Мадай — іранські народи
 Яван — стародавні греки, іонійці
 Тувал — доримське населення Іспанії
 Мешех — догрецьке населення Кападокії
 Фірас — ілліро-фракійські народи.

Використання у літературі 
 Хам і Яфет — політичний памфлет українського політичного діяча, публіциста В'ячеслава Липинського.
 Яфет – персонаж драми "Світло в ковчезі", глави поетичного епосу "Діяння небожителів" Віктора Гребенюка (2011).

Примітки

Посилання 

Яфет у jewishencyclopedia.com 

 
Особи Старого Завіту
Тора
Книга Буття
Ной
Персонажі П'ятикнижжя